The Wall Street Journal, een internationaal dagblad uit New York
 RKTSV WSJ, een voetbalclub uit Tilburg
 Engelse en internationaal gebruikte afkorting voor Wereld Jamboree, een internationaal scoutingevenement